Nokia 1208 — «бюджетный» телефон от компании Nokia 2007 года. Основное отличие от Nokia 1200 — наличие цветного дисплея и более высокая цена - 40 евро вместо 35.
Сходная модель - 1209.

Технические характеристики

Примечания

Ссылки 
 Описание на сайте onliner.by

1208